Lemonade (englisch für „Limonade“) steht für:
 Lemonade, ein Studioalbum der Sängerin Beyoncé
 Lemonade (2018), ein rumänisch-deutscher Film von Ioana Uricaru
 Lemonade (Versicherung), ein US-amerikanisches Versicherungsunternehmen

Siehe auch:
 Limonade